Принсеп, Валентин (или Вэл Принсеп; ; 1838—1904) — английский исторический и жанровый живописец.
 Принсеп, Джеймс (1799—1840) — англо-индийский историк, лингвист, антиквар и нумизмат.

Примечания